Roman Włodek (ur. 1818, zm. 1879) – ziemianin, uczestnik powstania 1846 
 Roman Włodek (ur. 1873, zm. 1915) – oficer armii austro-węgierskiej i Legionów Polskich, uczestnik szarży pod Rokitną